Ло̀уган  може да се отнася за:
 Лоуган, град в Юта, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Лоуган (окръг, Арканзас)
 Лоуган (окръг, Западна Вирджиния)
 Лоуган (окръг, Илинойс)
 Лоуган (окръг, Канзас)
 Лоуган (окръг, Кентъки)
 Лоуган (окръг, Колорадо)
 Лоуган (окръг, Небраска)
 Лоуган (окръг, Оклахома)
 Лоуган (окръг, Охайо)
 Лоуган (окръг, Северна Дакота)

 Други
 Лоуган (връх), връх в Кордилерите

Източници